Música:
 Mentiras piadosas, disc de Joaquín Sabina (1990)

 Cinema:
 Mentiras piadosas (pel·lícula de 1987), pel·lícula mexicana dirigida per Arturo Ripstein
 Mentiras piadosas (pel·lícula de 2008), pel·lícula argentina dirigida per Diego Sabanés, inspirada en el relat "La salud de los enfermos" de Julio Cortázar